Вое́нная оппози́ция — группа делегатов VIII съезда РКП(б) (в основном левые коммунисты), проходившего с 18 по 23 марта 1919 года, выступавшая за сохранение партизанских методов управления армией и ведения войны, против строительства регулярной армии, привлечения «буржуазных» военных специалистов, приветствий красноармейцами военных начальников. Часть активных деятелей военной оппозиции фактически выступали против строительства регулярной армии. 

В военную оппозицию входили Абрам Каменский, Владимир Смирнов, Георгий Сафаров, Георгий Пятаков, Андрей Бубнов, Емельян Ярославский, Владимир Сорин, Климент Ворошилов, Филипп Голощёкин, Александр Мясников, Николай Толмачёв, Розалия Самойлова (Землячка), Сергей Минин и другие. Сама военная оппозиция не была сплоченной фракцией, её участники по многим вопросам спорили и между собой, часть их принимала тезисы военной оппозиции только частично, продолжая поддерживать Ленина по другим вопросам.

Например, Толмачёв в целом разделял взгляды «военной оппозиции», но не был согласен по главному вопросу — о военных специалистах. Он выступал за мирное их использование в армии. После выступления Ленина 23 марта 1919 года Толмачёв призвал ставить военный вопрос «так, как он был поставлен на съезде абсолютно правильно товарищем Лениным».

Многие военные деятели присоединились к «военной оппозиции» из-за недовольства работой Л. Д. Троцкого на посту наркомвоена.

На съезде от «военной оппозиции» выступил В. М. Смирнов. По его словам, «буржуазных» военных специалистов нельзя назначать на командные посты в армии, они должны выступать только как советники. Кроме того, Смирнов резко критиковал положение Устава внутренней службы Красной Армии о приветствии рядовыми вышестоящих военных, называл это «пережитком самодержавно-крепостнического порядка».

Для выяснения вопроса на съезде была создана специальная военная секция, которая провела три заседания. На них была очень бурная дискуссия, но по итогам работы большинство (37 голосов против 20) утвердили тезисы «военной оппозиции».

Решающим днём стало заседание съезда 21 марта 1919 года, объявленное «закрытым» (всех гостей съезда и делегатов без права решающего голоса на него не приглашали). На заседании главный многочасовой доклад против «военной оппозиции» делал сам Ленин, затем его тезисы развивали в своих речах И. В. Сталин и А. И. Окулов. По итогам заседания за резолюцию Ленина голосовало 174 делегата, за резолюцию военной оппозиции 95 делегатов, 3 воздержались, 1 не голосовал. Но сам Ленин считал такой итог опасным и опасался раскола коммунистов по военному вопросу, поэтому предложил создать согласительную комиссию и выработать совместную резолюцию, пообещав включить в неё все полезные критические предложения, поступавшие от членов военной оппозиции. 

23 марта 1919 года на заседании съезда доклад о работе согласительной комиссии сделал Е. М. Ярославский, преложенная этой комиссией резолюция была принята единогласно (при 1 воздержавшемся).

В официальной советской исторической науке борьба Ленина против «военной оппозиции» и решение съезда по военному вопросу оценивались как важнейший этап в развитии Красной Армии под идеологическим руководством коммунистической партии.

Примечания

Ссылки 
 Л. Д. Троцкий «Моя жизнь» Глава XXXVI. ВОЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ
 Данилевский А. Борьба В. И. Лениа с «военной оппозицией» на VIII съезде РКП(б). // Военно-исторический журнал. — 1961. — № 4. — С.3-

КПСС
Гражданская война в России